Чемпионат Португалии по футболу 1991/1992 является 58-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 12-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 692 гола (в среднем 2,26 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1991/1992
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1991 году
Спорт в Португалии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992